Temotu steht für:

 Temotu (Provinz), Provinz der Salomonen
 Temotu (Marakei), Ort in Kiribati
 Temotu (Nonouti), Ort in Kiribati
 Temotu (Tuvalu), Ort in Tuvalu